

Patronymes 
 André Patris (1921-2010), journaliste belge ;
 Gérard Patris (1931-1990), réalisateur de cinéma et de télévision français ;
 Guillaume de Patris (ca 1535-1580), homme d’église ;
 Thomas Patris (1960-), batteur français ;